У статті подано Список правителів вестготів.

Вожді вестготів

Королі вестготів

Примітки

Джерела 
 

Вестготи
Вестготи
Тулуза
  
Вестготи